Pierre Perret peut désigner :
 Pierre Perret (1794-1884), homme politique français ;
 Pierre Perret (né en 1934), chanteur français.